Herz est un mot allemand qui signifie cœur.

Patronyme  
  
 Alice Sommer Herz (1903-2014), pianiste, professeur de musique, tchèque, rescapée du camp de concentration de Theresienstadt. 
 Bertrand Herz (1930-2021), ingénieur français et professeur d'université, survivant du camp de concentration de Buchenwald. 
 Cornelius Herz (1845-1898), médecin et homme d'affaires franco-américain impliqué dans le scandale de Panama.  
 Juraj Herz (1934-2018), réalisateur, acteur et scénariste slovaque.
 Heinrich Hertz (1857-1894), ingénieur et physicien allemand.
 Henri Herz (1803-1888), pianiste et compositeur autrichien.
 Henriette Herz (1764-1847), écrivain allemand.   
 Herbert Herz (1924-2016), résistant français.
 Marcus Herz (1747-1803), médecin et philosophe allemand.
 Richard Herz (1867–1936), chimiste allemand
 Serge Herz (1983-), coureur cycliste allemand.

Chimie 
 La réaction de Herz est la conversion de dérivés de aniline en sels de Herz avec du dichlorure de disoufre, suivi par une hydrolyse du dit sel en le thiolate de sodium correspondant.

Autre
 la Salle des Concerts Herz est une ancienne salle de concert parisienne.